Первый дивизион Мальты 1951/1952 () — 37-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1951/1952
Мальта
Мальта
1951 год на Мальте
1952 год на Мальте